

Localidades
Mandeville (Luisiana)
Mandeville-en-Bessin
Mandeville (Eure)
Mandeville (Jamaica)

Outros
739 Mandeville
Bernard Mandeville

Desambiguação